Paul Sauvage est notamment porté par :
 Paul Sauvage (1897-1917), aviateur français ; 
 Paul Sauvage (1939-2020), footballeur professionnel français ;
 Paul Sauvage (1995-), cycliste français.